Gaoping ist mehrdeutig. Es bezeichnet: 

 die kreisfreie Stadt Gaoping (高平市 ) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jincheng in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Gaoping (Jincheng);
 den Stadtbezirk Gaoping (高坪区) der Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Gaoping (Nanchong);
 die Großgemeinde Gaoping (高平镇) im Kreis Jingchuan der chinesischen Provinz Gansu, siehe Gaoping (Jingchuan);
 die Großgemeinde Gaoping (高平镇) im Kreis Longhui der chinesischen Provinz Hunan, siehe Gaoping (Longhui);
 die Großgemeinde Gaoping (高坪镇) im Kreis Pengxi der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Gaoping (Pengxi);
 den Fluss Gaoping (高屏溪) auf Taiwan, siehe Gaoping (Fluss).